Lake Erie steht für:

 Eriesee, See in den Vereinigten Staaten und Kanada

Lake Erie ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Lake Erie (1917), ein Frachtschiff, gesunken 1919
 USS Lake Erie (CG-70), ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1993

Siehe auch:
 Erie Lake